Princesa Sibila Saško-Coburška-Gotha (polno ime Sibylla Calma Maria Alice Bathildis Feodora), * 18. januar 1908, † 28. november 1972.

Princesa Sibila je bila mama trenutnega švedskega kralja Karla XVI. Gustava. Bila je članica rodbine Saške-Coburg in Gothe. Postala je švedska princesa s poroko s princem Gustavom Adolfom, vojvodo Västerbottenskim, ki pa ni nasledil švedskega prestola.

Zgodnje življenje

Sibila (takrat Sibylle) se je rodila 18. januarja 1908 v Schloss Friedensteinu kot starejša hčerka in drugi otrok Karla Edvarda, vojvode Saške-Coburško-Gotha in princese Viktorije Adelaide Schleswig-Holsteinske, hčerke princese Karoline Matilde Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburške in Friderika Ferdinanda, vojvoda Schleswig-Holsteinskega, ter je potomka starejše skandinavske kraljevske hiše. Po očetu je pravnukinja kraljice Viktorije. Njen dedek je bil princ Leopold, vojvoda Albanyjski, najmlajši sin kraljice Viktorije in princa Alberta.

Poroka

Novembra 1931 se je Sibila kot družica udeležila poroke Lady May Abel Smith. Ena od družic je bila tudi Ingrid Švedska, ki je predstavila Sibilo svojemu bratu, princu Gustavu Adolfu Švedskemu, vojvodi Västerbottenskemu. Njuna zaroka je bila objavljena 16. junija 1932 v Callenberški palači v Coburgu.

19. oktobra se je Sibyla v Coburgu poročila s svojim mrzlim bratrancem princem Gustavom Adolfom Švedske, vojvodo Västerbottensko na civilni slovesnosti in dan kasneje na cerkveni poroki. Gustav Adolf je bil najstarejši sin švedskega kronskega princa Gustava Adolfa (kasneje Gustav VI. Adolf) in princese Margarete Connaughtske, vnukinje kraljice Viktorije. Sibila in Gustav sta bila oba pravnuka kraljice Viktorije. Sibila ni nikoli postala kronska princesa, ker je njen mož umrl pred svojim dedkom kraljem Gustavom V.

Poroka se je praznovala na uradni način v Coburgu, saj je predsednik Hindenburg odredil, da ne sme biti nič časti prihranjeno. Vendar ker je v tistem času v mestu Coburg prevladovala nacistična stranka, praznovanja pa so bila pod nacističnem vplivom, je to dajalo zelo slab vtis na Švedskem. Par je svoje medene tedne preživel v Italiji, pred prihodom v Stockholmu 25. novembra 1932.

Princesa Švedske

Par se je naselil v palačo Haga, njune štiri hčerke pa so bile v otroštvu splošno znane kot »Hagaprinsessorna« (slovensko »Haga princese«). Sibyla je začela opravljati svoje kraljeve dolžnosti le dva dni po svojem prihodu, ko je skupaj s princeso Ingrid predstavila nagrado za zmagovalca na sabljaškem turnirju. Sibyla si je z možem delila navdušenje za šport in aktivnosti na prostem in par je lastil kočo na Ingarö in še enega v Storlienu. Bila je tudi navdušena podpornica gibanja švedskem skavtinj.

Kasnejše življenje 

Sibila je postala vdova leta 1947, ko je Gustav Adolf umrl v letalski nesreči na Copenhagenskem letališču na Danskem. Njun edini sin Karl Gustav je postal drugi v vrsti na švedski prestol pri devetih mescih in pri štirih letih je postal kronski princ. Leta 1950 se je Sibyla preselila iz Hage v kraljevo palačo v Stockholmu. Med poletjem je ostajala v Sollidnu in v teh letih je razvila zanimanje za okoljska vprašanja.

Ko je njena krušna tašča kraljica Ludovika umrla leta 1905, je Sibyla postala višja kraljeva princesa Švedske in delovala v podpirajoči vlogi svojemu zetu kralju Gustavu VI. Adolfu. V teh letih je uživala nekoliko bolj priljubljenosti, saj je bila bolj izpostavljena in saj sta njen humor in občutek za samoironijo postajala bolj znana in cenjena. Nadaljevala je s tako imenovano "Kosila demokratičnih žensk" za poklicne ženske kraljice Ludvike leta 1962, kot nadomestilo za dvorno predstavitev.

Sibila je umrla v Stockholmu za rakom manj kot leto kasneje. Prestol je nasledil njen sin.

Otroci

Princesa Margaretha Désirée Victoria Švedska (kasneje princesa Margareta, ga. Ambler), rojena 31. oktobra 1934. Z Johnom Amblerjem (6. junij 1924 – 31. maj 2008) se je poročina 30. junija 1964 in ima tri otroke.
Princesa Birgitta Ingeborg Alice Švedska (kasneje princesa Brigita Švedska in Hohenzollernska), rojena 19. januarja 1937. S princem Johannom Georgom Hohenzollernskim (rojen 31. julija 1932) se je poročila 25. maja 1961 in ima tri otroke. Brigita je edina med svojimi sestrami, ki je obdržala svoj švedski naziv kraljeva visokost s poroko s princem.
Princesa Désirée Elisabeth Sibylla Švedska (kasneje princesa Désirée, baronica Silfverschiöldska), rojena 2. junija 1938. Z baronom Nilsom Augustom Silfverschiöldskim (rojen 31. maja 1934) se je poročila 5. junija 1964 in ima tri otroke.
Princesa Christina Louise Helena Švedska (kasneje princesa Kristina, ga. Magnuson), rojena 3. avgusta 1943. S Tordom Magnusonon (rojen 7. aprila 1941) se je poročila 15. junija 1974 in ima tri sinove.
Princ Carl Gustaf Folke Hubertus Švedski, vojvoda Jämtlandski (kasneje kralj Karl XVI. Gustav Švedski), rojen 30. aprila 1946. S Silvijo Sommerlath (rojena 23. decembra 1943) se je poročil 19. junija 1976 in ima tri otroke.

Nazivi
18. januar 1908 – 28. marec 1919: Njena kraljeva visokost princesa Sibila Saško-Coburg-Gothska, princesa Velike Britanije
28. marec 1919 - 19. oktober 1932: Njena kraljeva visokost princesa Sibila Saško-Coburg-Gothska
19. oktober 1932 – 26. januar 1947: Njena kraljeva visokost princesa Sibila Švedska, vojvodinja Vasterbottenska
26. januar 1947 - 28. november 1972: Njena kraljeva visokost princesa Sibila Švedska, vojvodinja vdova Vasterbottenska

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Princesa Sibylla Saško-Coburg-Gothska

Rodbina Bernadotte
Švedske princese